Мил може да се отнася за:

 Джеймс Мил (1773 – 1836), британски икономист и философ
 Джон Стюарт Мил (1806 – 1873), британски икономист и философ, син на Джеймс Мил
 Михаил Мил (1909 – 1970), руски авиоконструктор

За други значения вижте MIL.